Hauser (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho 
 Arnold Hauser (Temesvar, 1892 – Budapest, 1978), historiador de l'art hongarès 
 Cole Hauser (Santa Barbara, Califòrnia, 1975), actor estatunidenc 
 Heinrich Hauser (1901 - 1955), escriptor i periodista alemany 
 Marc Hauser (Cambridge, Estats Units, 1959)